Le designazioni di Bayer m Velorum e M Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

m Velorum (HD 85622)
M Velorum (HD 83446)